Подгайчики — топоним:

Украина 
 Подгайчики — село, Коломыйский район, Ивано-Франковская область
 Подгайчики — село, Львовский район, Львовская область
 Подгайчики — село, Самборский район, Львовская область
 Подгайчики — село, Зборовский район, Тернопольская область
 Подгайчики — село, Теребовлянский район, Тернопольская область